Droga krajowa nr 1 (Indie)
 Droga krajowa nr 1 (Japonia)
 Droga krajowa nr 1 (Polska)
 Droga krajowa nr 1 (Węgry)

Zobacz też 
 Autostrada A1